Marker stroboskopowy MS-2000M - urządzenie sygnalizacyjne (znacznik) używane w armiach NATO, głównie przez oddziały naziemny i zestrzelonych członków załóg lotniczych w trakcie operacji poszukiwawczych (ang. Combat Search and Rescue (C-SAR)). Producentem jest firma ACR Electronics, Inc z Fort Lauderdale w stanie Floryda. Firma ACR Electronics, Inc produkuje również podobne modele markerów stroboskopowych na rynek cywilny np. Firefly 3.

Historia 
Marker MS-2000M wprowadzono w latach 1971-1972 aby zastąpić marker SDU-5/E, zasilany bateriami rtęciowymi BA-1574/U o napięciu znamionowym 5,2 V. Po wycofaniu baterii rtęciowych zaistniała pilna potrzeba modyfikacji urządzenia i dostosowania go do łatwiej dostępnych baterii AA (R6).

Budowa 
Elementem roboczym znacznika jest palnik ksenonowy (podobny do palników stosowanych w lampach błyskowych). Zasilany jest z dwóch baterii AA (LR6 (alkalicznych) lub FR6 (litowo-żelazowych)) umieszczony w wodoszczelnej komorze. Wyłącznik magnetyczny jest całkowicie zabezpieczony przed penetracja wody i wodoszczelny do 15,3 m (50 stóp). Znacznik emituje światło białe z natężeniem 250 lm i częstotliwością około 50 błysków na minutę (± 10 błysków). Kąt emisji światła białego i podczerwonego wynosi 180 stopni. Światło białe jest widzialne z odległości 9,6 km (6 mil) podczas ciemnej ale bezmgielnej nocy. 
Jeden komplet baterii alkalicznych wystarcza na około 8 godzin pracy (w temperaturze około 20 °C). Komplet baterii litowych pozwala na około 10 do 12 godzin pracy w temperaturze powyżej 15 °C lub 8 h w temperaturze 0 °C. 
Znacznik posiada filtr podczerwony nakładany na kopułę błyskową. Filtr ten stosowany jest głównie do skrytego powiadamiania sił własnych lub naprowadzania ich na cel. Drugim filtrem w jaki wyposażony jest marker jest filtr niebieski. Uruchamiany jest on przez wciągnięcie palnika ksenonowego do wnętrza obudowy. Przy zastosowaniu tego filtra kąt emisji światła to 30 stopni. Zastosowano niebieski kolor filtra aby odróżnić go od płomienia wylotowego z lufy broni palnej. Filtr niebieski stosowany jest głównie przez rozbitków przy podejmowaniu ich przez śmigłowce ratunkowe. Wymiary to 11,4 × 5,6 × 3,3 cm, masa bez baterii około 110 g. Obudowa wykonana jest z poliwęglanu odpornego na wysoki udar a filtr podczerwony z polimaślanu celulozy.

Wersje 
Marker stroboskopowy MS-2000
Produkowany jest w kilku wersjach:

 MS-2000M - wersja podstawowa, uruchamiana wyłącznikiem,
 MS-2000(M) Waterbug- wersja aktywowana zanurzeniem w morskiej wodzie,
 MS-2000 Photofly- wersja uruchamiana zanikiem światła otaczającego.
 MS-2000 Pilotlight - wersja uruchamiana zanikiem światła otaczającego i zanurzeniem w morskiej wodzie,

Linki zewnętrzne 
  

Technika świetlna
Oporządzenie żołnierza